Список аэропортов штата Кентукки Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Covington
| CVG
| CVG
| KCVG
| Международный аэропорт Цинциннати/Северный Кентукки
| PR
| align=right | 7 984 074 

|- valign=top
| Lexington
| LEX
| LEX
| KLEX
| Blue Grass Airport
| PR
| align=right | 504 787 

|- valign=top
| Louisville
| SDF
| SDF
| KSDF
| Международный аэропорт Луисвилл (Standiford Field)
| PR
| align=right | 1 836 260 

|- valign=top
| Paducah
| PAH
| PAH
| KPAH
| Barkley Regional Airport
| PR
| align=right | 26 742 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Owensboro
| OWB
| OWB
| KOWB
| Owensboro-Daviess County Regional Airport
| CS
| align=right | 4 680 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Louisville
| LOU
| LOU
| KLOU
| Bowman Field
| RL
| align=right | 84 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Ashland
| DWU
| 
| KDWU
| Ashland Regional Airport
| GA
| align=right | 23 

|- valign=top
| Bardstown
| BRY
| BRY
| KBRY
| Samuels Field
| GA
| 

|- valign=top
| Bowling Green
| BWG
| BWG
| KBWG
| Bowling Green-Warren County Regional Airport
| GA
| align=right | 273 

|- valign=top
| Cadiz
| 1M9
|
|
| Lake Barkley State Park Airport 
| GA 
| 

|- valign=top
| Campbellsville
| AAS
| 
| KAAS
| Taylor County Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Cynthiana
| 0I8
|
|
| Cynthiana-Harrison County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Danville
| DVK
| 
| KDVK
| Stuart Powell Field
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Elizabethtown
| EKX
| EKX
| KEKX
| Addington Field
| GA
| 

|- valign=top
| Falmouth
| K62
|
|
| Gene Snyder Airport
| GA
|

|- valign=top
| Flemingsburg
| FGX
| 
| KFGX
| Fleming-Mason Airport
| GA
| align=right | 36 

|- valign=top
| Frankfort
| FFT
| FFT
| KFFT
| Capital City Airport
| GA
| align=right | 37 

|- valign=top
| Fulton
| 1M7
|
|
| Fulton Airport
| GA
|

|- valign=top
| Georgetown
| 27K
|
|
| Georgetown-Scott County Airport (Marshall Field)
| GA
| align=right | 14 

|- valign=top
| Gilbertsville
| M34
|
|
| Kentucky Dam State Park Airport 
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Glasgow
| GLW
| GLW
| KGLW
| Glasgow Municipal Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Greenville
| M21
|
|
| Muhlenberg County Airport 
| GA
| align=right | 34 

|- valign=top
| Hardinsburg
| I93
|
|
| Breckinridge County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Harlan
| I35
|
|
| Tucker-Guthrie Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hartford
| 7K4
|
|
| Ohio County Airport 
| GA
|

|- valign=top
| Hazard
| K20
|
|
| Wendell H. Ford Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Henderson
| EHR
| 
| KEHR
| Henderson City-County Airport
| GA
| align=right | 17 

|- valign=top
| Hopkinsville
| HVC
| 
| KHVC
| Hopkinsville-Christian County Airport
| GA
| align=right | 26 

|- valign=top
| Jackson
| JKL
| 
| KJKL
| Julian Carroll Airport
| GA
|

|- valign=top
| Jamestown
| K24
|
|
| Russell County Airport
| GA
| align=right | 14 

|- valign=top
| Leitchfield
| M20
|
|
| Grayson County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Liberty
| I53
|
|
| Liberty-Casey County Airport
| GA
|

|- valign=top
| London
| LOZ
| LOZ
| KLOZ
| London-Corbin Airport (Magee Field)
| GA
| align=right | 13 

|- valign=top
| Madisonville
| 2I0
|
|
| Madisonville Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Marion
| 5M9
|
|
| Marion-Crittenden County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mayfield
| M25
|
|
| Mayfield Graves County Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Middlesboro
| 1A6
|
|
| Middlesboro-Bell County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Monticello
| EKQ
| 
| KEKQ
| Wayne County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Morehead
| M97
|
|
| Morehead-Rowan County Clyde A. Thomas Regional Airport (opened 2007)
| GA
|

|- valign=top
| Mount Sterling
| IOB
| 
| KIOB
| Mount Sterling-Montgomery County Airport 
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Murray
| CEY
| CEY
| KCEY
| Murray-Calloway County Airport (Kyle-Oakley Field) 
| GA
| align=right | 14 

|- valign=top
| Pikeville
| PBX
| 
| KPBX
| Pike County Airport (Hatcher Field)
| GA
| align=right | 14 

|- valign=top
| Pine Knot
| 18I
|
|
| McCreary County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Prestonburg
| K22
|
|
| Big Sandy Regional Airport 
| GA
| align=right | 14 

|- valign=top
| Princeton
| 2M0
|
|
| Princeton-Caldwell County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Richmond
| I39
|
|
| Madison County Airport (Madison Airport)
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Russellville
| 4M7
|
|
| Russellville-Logan County Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Somerset
| SME
| SME
| KSME
| Somerset-Pulaski County Airport (J.T. Wilson Field)
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Springfield
| 6I2
|
|
| Lebanon-Springfield Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Stanton
| I50
|
|
| Stanton Airport
| GA
|

|- valign=top
| Sturgis
| TWT 
| 
| KTWT
| Sturgis Municipal Airport 
| GA
|

|- valign=top
| Tompkinsville
| TZV
| 
| KTZV
| Tompkinsville-Monroe County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| West Liberty
| 9I3
|
|
| West Liberty Airport
| GA
|

|- valign=top
| Williamsburg
| W38
|
|
| Williamsburg-Whitley County Airport 
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Columbia
| I96
|
|
| Columbia-Adair County Airport
|
|

|- valign=top
| Dawson Springs
| 8M7
|
|
| Tradewater Airport
|
|

|- valign=top
| Falls of Rough
| 2I3
|
|
| Rough River State Park Airport 
|
|

|- valign=top
| Olive Hill
| 2I2
|
|
| Olive Hill Airport (Sellers' Field)
|
|

|- valign=top
| Providence
| 8M9
|
|
| Providence-Webster County Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Fort Knox
| FTK
| FTK
| KFTK
| Godman Army Airfield
|
|

|- valign=top
| Hopkinsville
| HOP
| HOP
| KHOP
| Campbell Army Airfield (Fort Campbell)
|
| align=right | 2 102 

|- valign=top
| Lexington
| LSD
| LSD
| KLSD
| Blue Grass Station Army Heliport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Paducah
| 5KY3 
|
|
| West Kentucky Airpark (former FAA code: FIO)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Albany
| 44I
|
|
| Dale Hollow Regional Airport (Petro Field)
|
|

|- valign=top
| Elkton
| 1M6
|
|
| Standard Field
|
|

|- valign=top
| Morehead
| I32
|
|
| Morehead-Rowan County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Whitesburg
|
| BRG
|
| Whitesburg Municipal Airport 
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 Kentucky Transportation Cabinet (KYTC): Kentucky Department of Aviation

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Kentucky - FAA, IATA and ICAO airport codes.
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Kentucky

 Ссылки 
 Lists of airports in Kentucky:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Кентукки
Аэропорты